Тайлър може да се отнася за:
 Тайлър, град в Тексас, САЩ
 Хора
 Бони Тайлър (р. 1951), уелска певица
 Джон Тайлър (1790-1862), американски политик
 Едуард Бърнет Тайлър (1832-1917), британски антрополог
 Лив Тайлър (р. 1977), американска актриса
 Стивън Тайлър (р. 1948), американски музикант
 Уот Тайлър (?-1381), английски бунтовник
 Окръзи в Съединените щати
 Тайлър (окръг, Западна Вирджиния)
 Тайлър (окръг, Тексас)